Дэвид Уэллер (, род.  в Портморе, Ямайка) — ямайский трековый велогонщик. Бронзовый призёр Летних Олимпийских игр 1980 года в гите с места на 1000 м.

Биография 
Выиграв бронзу на Олимпийских играх 1980 года в Москве, стал первым ямайским спортсменом — обладателем олимпийских медалей не в лёгкой атлетике. В 1979 и 1981 годах признавался спортсменом года в Ямайке.

Ссылки 
 Дэвид Уэллер  — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com
 
 
 
 
  

Персоналии по алфавиту
Велогонщики Ямайки
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1976 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1980 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1984 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года